Четата на Димитър Попгеоргиев или Разловската чета от 1876 година е доброволческо формирование, участвало в Разловското въстание от същата година. Четата е наброявала около 30 – 40 доброволци.

Боен път 

Създадена е при началото на въстанието. От Разловци се насочва в Митрошинци, където след сблъсък с османски части войводата е ранен. Оттам четата се изтегля в Кочанско и Малешевско. На 10 май достига Плачковица, продължава към Радовиш и се установява в Смилянци, след което поема на изток в Мелнишко. Достига Беласица и при Стиняк дава ново сражение на турците. От Петричко четата се прехвърля в Осогово, където се укрива през зимата на 1876 година. 

Числеността на четата спада до 18 души, но постепенно към нея се присъединяват нови въстаници.

Състав

Литература 
 Дойнов, Д. Знаме на въстаниците от с. Разловци, Пиянечко. – МПК, 4,1964, № 2, 3-15; 
 Караманов, Вл. А. Димитър п. Георгиев Беровски. – Кюстендил, 2, № 43,18 юли 1936, 2-3; № 44-45,10 авг. 1936,2-4; 
 Попстоянов, К. Тридесет години назад. 2. изд. С, 1988,5-73.
 Чолов, Петър. Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, АИ „Проф. Марин Дринов“, 2003

Бележки 

Априлско въстание
Български революционни чети